Brechte steht für:
 Brechte (Wettringen), Ortsteil von Wettringen
 Brechte (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in NRW

Brechte ist der Name von:
 Brechte (Familie), ein Patriziergeschlecht in Hamm